Камараш — фамилия. Известные носители:

 Камараш, Иштван (род. 1941) — венгерский социолог, религиовед, литературовед и писатель. 
 Камараш, Михаил Иванович — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 6673; 5 декабря 1841.
 Камараш, Николай Ильич — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 7505; 12 января 1846.
 Камараш, Павел Ильич — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 5982; 3 декабря 1839.
 Камараш, Мате (род. 1976) — венгерский актëр мюзикла.